Sarıyahşi (district), een district van de Turkse provincie Aksaray
Sarıyahşi (stad), de hoofdplaats van het district